Ка́нтор (от  — певец):

 Кантор — певчий в католической и лютеранской церквях, а также руководитель церковного хора.
 Кантор — то же, что хаззан в синагоге.

Фамилия 
 Кантор, Анатолий Михайлович (1923—2019) — российский искусствовед.
 Кантор, Анна Павловна (1923—2021) — педагог фортепиано, преподаватель МССМШ имени Гнесиных.
 
 Кантор, Владимир Карлович (род. 1945) — русский писатель, литературовед.
 Кантор, Вячеслав Владимирович (род. 1953) — еврейский общественный деятель, предприниматель и филантроп.
 Кантор, Георг (1845—1918) — немецкий математик, создатель теории множеств.
 Кантор, Георгий Михайлович (1930—2013) — советский, российский и израильский лектор, музыковед, музыкальный историк, писатель, журналист.
 Кантор, Герц Ушерович (Григорий Александрович; 1944—2012) — режиссёр эстрады, поэт, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
 Кантор, Давид Исаакович (1914—1996) — советский авиаконструктор.
 Кантор, Джейкоб (1888—1984) — американский психолог.
 Кантор, Карл Моисеевич (1922—2008) — российский философ и искусствовед.
 Кантор, Лазарь Моисеевич (1905—1990) — российский экономист.
 
 Кантор, Максим Карлович (род. 1957) — российский художник и писатель.
 Кантор, Моисей Исаакович (1879—1946) — российский и аргентинский геолог, испаноязычный драматург и эссеист.
 Кантор, Мориц Бенедикт (1829—1920) — немецкий историк математики.
 Кантор, Соломон Абрамович (1908—1971) — советский учёный в области турбостроения.
 Кантор, Соломон Маркович (1898—1958) — советский живописец и скульптор.
 Кантор, Тадеуш (1915—1990) — польский театральный режиссёр, живописец, график, сценограф.
 Кантор, Теодор Эдвард (1809—1860) — датский врач, зоолог и ботаник.
 Кантор, Эдди (1892—1964) — американский комедийный актёр, танцор, певец и автор песен.
 Кантор, Юлия Зораховна (род. 1972) — российский историк и публицист.
 Кантор, Юрий Израилевич (род. 1956) — российский зоолог, малаколог.

Другое 
 Кантор — литературный псевдоним и партийная кличка азербайджанского памфлетиста и революционера Алирзы Расизаде (1884—1923).
 Кантор — большой ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Кантер
 Канторов
 Канторович
 Конторович